«Начать сначала» () — американская кинокомедия 1979 года, с Бёртом Рейнольдсом, Кэндис Берген и Джилл Клейберг в главных ролях.

Кинокартина снята режиссёром Аланом Пакулой, по сценарию Джеймса Брукса, основанном на произведении Дэна Уэйкфилда.

Номинировалась на «Оскар» в категориях «Лучшая женская роль» (Клейберг) и «Лучшая женская роль второго плана» (Берген). Марвин Хэмлиш и Кэрол Байер Сагер написали для фильма три песни: «», «» и «». Все три были исполнены Берген.

Сюжет 

Недавно разведённый мужчина разрывается между новой подружкой и своей бывшей женой. После того, как жена Фила Поттера получила известность в качестве автора и исполнительницы собственных песен, она решила оставить его и сосредоточиться на карьере. Несмотря на новое знакомство с более скромной, не стремящейся к высоким достижениям, женщиной, Фил не может забыть жену, а она не сразу сможет его отпустить.

В ролях 
 Бёрт Рейнольдс — Филл Поттер
 Чарльз Дёрнинг — Майкл (Микки) Поттер
 Кэндис Берген — Джессика Поттер
 Джилл Клейберг — Мэрилин Холмберг
 Фрэнсис Стернхаген — Марва Поттер
 Мэри Кей Плейс — Мэри
 Остин Пендлтон — Пол
 Макинтайр Диксон — Дэн Райан
 Джей О. Сандерс — Ларри

Съёмочная группа 
 Режиссёр — Алан Пакула
 Авторы сценария — Джеймс Брукс, Дэн Уэйкфилд
 Продюсеры — Джеймс Брукс, Алан Пакула
 Редактор — Мэрион Ротмэн
 Композитор — Марвин Хэмлиш
 Оператор — Свен Нюквист

Номинации 
Список номинаций приведён в соответствии с данными IMDb.

Примечания

Литература 
 

Кинокомедии США
Кинокомедии 1979 года
Фильмы США 1979 года
Фильмы с музыкой Марвина Хэмлиша